Сломники:

 Сломники — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Краковский повят.
 Сломники — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.